Meldola bezeichnet:

 eine Gemeinde in Italien, siehe Meldola (Emilia-Romagna)

Meldola ist der Name einer aus Spanien stammenden jüdischen Familie:

 Abraham Meldola (1754–1826), erster jüdischer Notar in Deutschland
 David Meldola (1780–1861), Hebräischlehrer und Chasan in Hamburg
 David Israel Meldola (1612–1679), jüdischer Gelehrter und Rosch Jeschiwa in Livorno
 David Rafael Meldola (1714–1818), Rabbiner, jüdischer Gelehrter in Amsterdam
 Dawid Meldola, Sohn des Rafael b. Eisig b. David, jüdischer Gelehrter in Amsterdam
 Jesaja Meldola (1282–1340), jüdischer Gelehrter
 Jesaja Meldola, Enkel des obigen Jesaja Meldola, Arzt und Rabbiner in Mantua
 Rafael b. Eisig b. David (1685–1748), italienischer Rabbiner
 Raphael Meldola (1849–1915), britischer Chemiker
 Raphael Meldola (Rabbiner) (1754–1828), Rabbiner in London
 Samuel Meldola (17. Jh.), Leibarzt des Herzogs von Mantua und Schriftsteller